Goniopholididae — вимерла родина напівводних неозухієвих крокодилоподібних середнього розміру. Їх план тіла й морфологія збігаються з живими крокодилами. Вони жили по всій Лавразії (Азія, Європа та Північна Америка) між середньою юрою (можливо, ранньою юрою) та пізньою крейдою.

Кладограма:

Примітки 

Родини плазунів